Gutenberg heißen folgende geographische und astronomische Objekte:

 Gutenberg (bei Bad Kreuznach), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
Gemeindeteile:
 Gutenberg (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Gutenberg (Lenningen), Ortsteil von Lenningen im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Gutenberg (Oberostendorf),  Ortsteil von Oberostendorf im Landkreis Ostallgäu in Bayern
 Gutenberg an der Raabklamm, ehemalige Gemeinde, heute Teil von Gutenberg-Stenzengreith, Steiermark
 Pristava (Tržič), Ortschaft von Tržič, Gorenjska, Slowenien (dt. Gutenberg bei Neumarktl, Oberkrain) 

Burgen, Schlösser mit ihren Herrschaften:
 Burg Gutenberg, in Liechtenstein
 Schloss Gutenberg, in der Steiermark
 Hudi grad (Alt-Gutenberg), Ruine bei Bistrica pri Tržiču in der Gorenjska, Slowenien
 Burg Glanz, abgekommene Burg bei Slatna, Radovljica in der Gorenjska, Slowenien

sowie:
 Gutenberg (Schwäbische Alb) (703 m), Berg in Baden-Württemberg
 Gutenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Gutenberg (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 Gutenberg-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Gutenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gutenberg (ca. 1400–1468), Erfinder des modernen Buchdruckes mit beweglichen Metall-Lettern
 Beno Gutenberg (1889–1960), deutsch-amerikanischer Seismologe
 Erich Gutenberg (1897–1984), wichtiger Vertreter der deutschen Betriebswirtschaftslehre nach dem Zweiten Weltkrieg
 Norbert Gutenberg (* 1951), deutscher Sprechwissenschaftler

Gutenberg, Weiteres:
 Gutenberg-Bibel, historisch bedeutende Version der Bibel
 Gutenberg-Museum in Mainz, Deutschland
 Gutenberg Museum in Freiburg/Fribourg, Schweiz
 GUTenberg, eine französische TeX-Anwendergruppe
 Bank Gutenberg, eine Schweizer Privatbank
 Gutenberg Gummierstift, ein Klebstoff in Glasflaschen
 Gutenberg (Zug), ein IC-Zug der Deutschen Bundesbahn
 Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenberg-Druckerei Aktiengesellschaft, um 1900 Verlag mit Druckerei in Berlin
 Büchergilde Gutenberg, soll durch preiswerte Bücher den Zugang zu Bildung und Kultur ermöglichen
 Gutenberg-Gesellschaft, Vereinigung zur Erforschung der Geschichte und Entwicklung der Drucktechnik
 Project Gutenberg, freies internationales Projekt
 Projekt Gutenberg-DE, kommerzielles deutsches Projekt
 einen Wordpress-Text-Editor-Einschub (addon)

Siehe auch:
 Guttenberg 
 Gutenburg
 Gudenberg
 Gut Berg